Seusenhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Seusenhofer († 1555), Plattner 
 Jörg Seusenhofer († 1580), österreichischer Plattner
 Konrad Seusenhofer (* um 1450–1460; † 1517), Plattner